Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Granby”
 Pierwszy HMCS „Granby” – trałowiec typu Bangor. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Granby” – fregata typu River, użytkowana w latach 1944-1966 pod nazwą HMCS „Victoriaville”.

Bibliografia 
 

Granby